— популярный японский актёр современного кино и телевидения. Обладатель множества национальных кинопремий, в том числе является пятикратным лауреатом «японского Оскара» — премии Японской академии. Сын кумира японских кинозрителей, звезды кино XX века — Рэнтаро Микуни.

Биография

Ранние годы 
Коити появился на свет в Синдзюку, районе расположенном в самом сердце Токио. Его отец — популярнейший актёр Рэнтаро Микуни вследствие затяжных конфликтов с матерью Коити развёлся с ней, когда ребёнок учился в начальной школе. После развода родителей, мать запретила Коити общаться с отцом. Среднее образование мальчик получил в школе Chiyoda Ward Kudan, после окончания которой устроился работать в кино-монтажную компанию, где его нашёл руководитель агентства Theater Do Posch и предложил юноше испробовать свои силы в актёрской профессии. С 1980 года начал сниматься в небольших ролях на ТВ (сериалы «Самурай Момотаро», «Хаттори Ханзо: Войны в ночи», «Городская история»…).

Карьера в кино и на телевидении 
Очень ярко дебютировал в кинематографе, снявшись в 1981 году в главной роли фильма «Врата юности», поставленного мэтрами кинорежиссуры Корэёси Курахарой и Киндзи Фукасаку. Исполненная им роль молодого рабочего Синскэ, рано потерявшего родителей и преодолевшего тяжёлые годы взросления была блестяще воплощена на экране молодым актёром. За свой успешный кинодебют был удостоен японского «Оскара» — премии Японской академии, а также кинопремии «Голубая лента» (в обеих случаях победил в номинации «Новичок года»). На следующий год один из режиссёров «Врат юности» Киндзи Фукасаку пригласил молодого актёра в свой новый проект «Река Дотомбори» («Заблудшие любовники»), где он вновь интересно заявил о себе, блестяще сыграв роль Масао, взбалмошного друга главного героя Кунихико. Молодой актёр не затерялся даже в столь именитом ансамбле исполнителей, ведь среди его партнёров были уже признанные мастера экрана: Хироюки Санада, Кэйко Мацудзака, Цутому Ямадзаки, Цунэхико Ватасэ и Марико Кага. Второй из режиссёров «Врат юности» Корэёси Курахара позвал молодого актёра в поставленный им самый большой хит японского проката 1980-х «Антарктическая история» (роль Тоды Тайто, 1983).
 
В 1983 году Коити Сато снялся в двух кинолентах, принёсших ему номинацию на премию Японской академии за исполнение ролей второго плана («Оркестр с „Микасы“», реж. Тосио Масуда и «Улов», реж. Синдзи Сомай). На протяжении дальнейшей карьеры у Коити Сато было ещё девять номинаций на премию Японской академии, из них четыре раза победил. В 1995 и 2017 гг. был назван лучшим актёром (соответственно 1994 и 2016 годов), а в 2001 и 2004 гг. победил в номинации «Лучший актёр второго плана» (за роли 2000 и 2003 гг.). Также у актёра было множество других национальных кинопремий (смотреть раздел «Награды и номинации») и приз Международного кинофестиваля в Токио за роль владельца конюшни Такэо Ядзаки в кинодраме «Что приносит снег» (2005, реж. Кититаро Нэгиси).

В 1986 году Коити Сато впервые встретился на съёмочной площадке фильма «Обещание» («Договор между людьми», 1986, реж. Ёсисигэ Ёсида) со своим знаменитым отцом, исполнявшем в этом фильме главную роль. По сообщениям в прессе, отец и сын держали между друг другом дистанцию. Всё то плохое об отце, что внушила в голову сыну его мать, дало свои плоды. Сато называл отца не иначе, как господин Микуни, а Микуни обращался к сыну — Сато-кун. Сам Сато прокомментировал эту ситуацию следующими словами:

— Безусловно, было очень тяжело, ведь мы столько лет не виделись. Если честно, то я даже не знал, как к нему подступиться, как с ним заговорить. Мне повезло, что отец сделал первый шаг. Честно говоря, я даже не ожидал этого.

Однако от комментариев о его истинных взаимоотношениях с отцом актёр воздержался. До сих пор толком неизвестно, удалось ли им наладить свои отношения в полной мере до кончины отца в 2013 году? По некоторым сообщениям, вроде бы было примирение на второй их совместной работе, съёмках в фильме Oishinbo (1996, реж. Адзума Морисаки). По другим данным, примирились лишь родители актёра, а между отцом и сыном так и осталось недопонимание.

В популярном хите проката 1980-х, историческом эпосе совместного производства Японии и Китая «Дуньхуан» («Шёлковый путь», 1988, реж. Дзюнъя Сато) актёр исполнил главную роль — молодого китайского учёного Чжао Синьдэ, страстно увлечённого жаждой знаний, но безнадёжно влюблённого в принцессу враждебной страны.
 
В 1994 году Коити Сато сыграл роль Кэя Мацумуры в остросюжетном триллере режиссёра Дзюндзи Сакамото «Токарев» (за эту роль актёр был удостоен премии кинофестиваля в Йокогаме, 1995). С этого фильма началось тесное сотрудничество актёра с режиссёром Дзюндзи Сакамото, в фильмах которого в течение последующих двух десятилетий Сато сыграл одни из лучших своих работ: «Лицо» (роль Акиры Икэды, 2000); «Уничтожить цель» (роль Масуо Томиты, 2002); «Эсминец без цели» (роль Дайскэ Ауми, 2005); «Когда-нибудь» (роль Иппэя, 2011) и др.

Одним из самых запоминающихся проектов 1990-х, в котором засветился актёр, стал популярный боевик «Гонин» (1995) режиссёра Такаси Исии, где он исполнил роль главного героя Микихико Бандая, пытавшегося от крайней безысходности ограбить одну из самых влиятельных группировок якудза в Осаке.

Коити Сато также много снимался на телевидении, оставаясь и по сей день одним из самых популярных и востребованных актёров малого экрана.

В марте 2012 года актёру предложили стать профессором литературного факультета Университета Тохоку и он согласился(сроком на три года, до марта 2015 года).

Последняя успешная работа в кинематографе: роль Ёсинобу Миками в дилогии «Рокуён: Часть 1» и «Рокуён: Часть 2» (2016, реж. Такихиса Дзэдзэ). За первый фильм дилогии назван Лучшим актёром 2016 года на церемонии вручении премий Японской академии.

Личная жизнь 

В 1986 году Коити Сато женился на модели (имя которой до сих пор не упоминается в средствах массовой информации). Спустя три года супруги расстались из-за того, что жена сделала аборт.

Второй брак актёра был заключён в 1993 году. Его женой стала актриса Реона Хирота, у которой на момент вступления в брак с Коити Сато уже была дочь от первого мужа (актёр удочерил девочку, став её законным опекуном). Спустя некоторое время у пары появился на свет собственный ребёнок — сын, названный супругами именем Харада. По сообщениям таблоидов, ребёнок не слишком похож на отца, больше на мать. Видимо это стало причиной их недолгого союза, так как Реона Хирота после брака с Коити Сато уже неоднократно была замужем.

Интересные факты 

 Актёр увлекается игрой в гольф.
 Поклонник верховой езды.
 Любит наблюдать за скачками на ипподроме.
 Любитель алкоголя, любимые напитки: ликёр и вино. Из-за этого пристрастия у актёра проблемы с печенью.
 Предпочитает сладости и фрукты, а также среди любимой еды — натто, но не любит сельдерей.
 В музыке является поклонником тяжёлого металла (любимые группы: Black Sabbath, Metallica, System Of A Down).
 Увлекается караоке.
 Каждый Новый Год предпочитает проводить в Австралии.
 Из молодых звёзд японского кино ему наравятся Ю Аой, Койкэ Типпэй и Дзюн Мацумото.
 Любит смотреть романтические комедии.

Награды и номинации

Фильмография

Комментарии

Примечания

Ссылки